Ородромины () — подсемейство растительноядных орнитоподовых динозавров семейства тесцелозаврид. Известны из мела Северной Америки. Подсемейство определяется как все тесцелозавриды, более родственные Orodromeus makelai, чем Thescelosaurus neglectus.

Описание 
Подсемейство поддерживается следующими признаками: затылочное отверстие имеет размер 20—30 % ширины затылочного мыщелка (общий с гипсилофодонтом); лобковая кость сочленяется с крестцовыми рёбрами (общий с Rhabdodon и Haya); острая и выраженная ость лопатки; в поперечном сечении; тело малоберцовой кости в поперечном сечении D-образной формы.

Филогения 
Кладограмма на основе анализа Brown и др. в 2013 году:

Примечание 

Thescelosauridae